Sinds 1905 wordt er gestreden om het landskampioenschap korfbal in Nederland. Tot aan 1970 bestonden er twee korfbalbonden in Nederland, teweten de Nederlandse Korfbal Bond (NKB, later KNKB) en de Christelijke Korfbal Bond (CKB). Na 1970 gingen deze bonden op in het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV). Naast het KNKV bestaat er sinds de jaren 70 ook een damesbond, namelijk de Nederlandse DamesKorfbal Bond, inmiddels opgegaan in de KNKV. Hierin spelen alleen ploegen die uit dames bestaan.

Nederlandse kampioenen veldcompetitie

Aantal veldkampioenschappen (alleen (K)NKB en KNKV)

Aantal veldkampioenschappen Dameskorfbal

Nederlandse kampioenen zaalcompetitie

Aantal zaalkampioenschappen (alleen (K)NKB en KNKV)

Aantal zaalkampioenschappen Dameskorfbal

Korfbal in Nederland
Korfbal